Thetidia anomica är en fjärilsart som beskrevs av Louis Beethoven Prout 1935. Thetidia anomica ingår i släktet Thetidia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
anomica